Ciclone tropical
Escala de Beaufort — escala para classificação da intensidade dos ventos
Vendaval (canção) — canção da banda Calypso
Vendaval (telenovela) — telenovela da Rede Record

Veja também
Ventania

Desambiguação